St. James Church ist der Name folgender Kirchen:

 St. James Church (Kerikeri), in Neuseeland
 St. James Church (St. Helena) in Jamestown, St. Helena
 St. James’ Church (Dalhart) in Dalhart, Texas

in den Vereinigten Staaten im NRHP gelistete Objekte:
 St. James Church (Delaware), ID-Nr. 73000543
 St. James Church (Anne Arundel County, Maryland), ID-Nr. 72000565
 St. James Church (Baltimore County, Maryland), ID-Nr. 74000941
 St. James Church (New York City), ID-Nr. 72000884
 St. James Church (Queens), ID-Nr. 99001331
 St. James Church (Virginia), ID-Nr. 69000215

Siehe auch:
 St. James AME Church
 St. James Episcopal Church
 St. James Episcopal Church and Rectory
 St. James Chapel